Gadia ist der Familienname folgender Personen:
 Andre Gadia (* 1989), Fußballspieler für Guam
 Dominic Gadia (* 1986), Fußballspieler für Guam